Wawrzyniec Kopczyński (1935-1995) – historyk sztuki, prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (1981-1984)
 Wawrzyniec Kopczyński – architekt